Srednja vas (gmina Radovljica)
 Srednja vas (gmina Semič)